Zum Goldenen Einhorn steht für:

Gaststätten:
 in Aachen, siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (I–O)
 in Bad Homburg, siehe Schulberg 6
 in Düsseldorf, siehe Ratinger Straße #Einhorn
 in Erfurt, siehe Gebrüder Treitschke #Expansion unter Wilhelm Treitschke jun.

Sonstiges:
 Apotheke Zum Goldenen Einhorn mit Apothekenmuseum in Kőszeg, Ungarn, siehe Kőszeg #Sehenswertes
 Hauszeichen in Magdeburg, siehe Hauszeichen am Gebäude Alter Markt 12, 13 #Hauszeichen